Флаг муниципального образования Большемура́шкинский муниципальный район Нижегородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 сентября 2012 года решением Земского собрания Большемурашкинского муниципального района № 66 и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7958.

Описание 
«Прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур из герба Большемурашкинского района, выполненное белым, синим, жёлтым и тёмно-жёлтым цветом, равномерно по всему полотнищу».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле под серебряной вырубной главой с тремя выемками, образующими крепостные деревянные башни, из которых средняя больше — золотая кожа (овчина), поверх которой положены, понижено накрест две головки колоса того же металла; и между главой и кожей — три соприкасающихся безанта, серебряный между золотых, один подле другого».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе современного герба Большемурашкинского района и представлен в виде композиции, составленной из трёх частей. Верхняя часть композиции, в виде контура силуэта деревоземляной крепости, напоминает об её существовании в Мурашкине в 1660—1671 годах. Остатки земляного вала до сих пор сохранились на улице Степана Разина.

Под силуэтом центральной башни изображена овчина — символ мехового производства, издавна существовавшего в округе. Над овчиной расположены две золотые и одна серебряная медали, полученные купцами на различных выставках за высокое качество продукции. Эти медали напоминают также о наградах, полученных районом на ВДНХ за выдающиеся достижения в животноводстве и растениеводстве.

Сельское хозяйство района символизируют два колоса, положенные поверх овчины.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением шкуры животного